Вајтсвил има више значења:
 Вајтсвил (Вирџинија)
 Вајтсвил (Западна Вирџинија)
 Вајтсвил (Кентаки)